Batman Returns peut faire référence à :
 Batman : Le Défi (Batman Returns aux US) sorti dans les salles de cinéma en 1992.
 Batman Returns : l'adaptation vidéoludique du film par Sega sur Master System, Mega Drive, Mega-CD et Game Gear en 1992.
 Batman Returns : l'adaptation vidéoludique du film par Konami sur NES et Super Nintendo en 1993.
 Batman Returns : deux jeux sortis sur ordinateur, l'un sur DOS en 1992, l'autre sur Amiga en 1993.
 Batman Returns : l'adaptation vidéoludique du film par Atari sur Lynx.